M55 puede hacer referencia a:

El cúmulo globular M55;
El obús autopropulsado M55.